Escoba negra puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea jacea.
El nombre común de la planta Cytisus purgans.
El nombre común de la planta '''''Cytisus scoparius.